ТДО — многозначная аббревиатура:

 ТДО — товарно-денежные отношения
 ТДО — товарищество с дополнительной ответственностью
 ТДО — технология деревообработки
 ТДО — тест диспозиционного оптимизма
 ТДО — технология дистанционного обучения
 ТДО — тросовые дорожные ограждения
 ТДО — территориальный диспетчерский отдел

См. также 
 ТДОИ — транспортная дирекция Олимпийских игр
 ТДОУ — таблетка двуокиси урана;

а также:
 АТДО — автотанкодизельный отдел
 КТДО — качественная теория динамических объектов
 НТДО — низкотоварная древесина и отходы
 СТДО — спектральная теория дифференциальных операторов
 СТДО — справочник типов документооборотов
 ЧТДО — человек тонкой душевной организации